Dit is een lijst van planetoïden 16901-17000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16901) Johnbrooks || 1998 DJ14|| 23 februari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (16902) - || 1998 DT14|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16903) - || 1998 DD15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16904) - || 1998 DQ15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (16905) - || 1998 DT21|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (16906) Giovannisilva || 1998 DY23|| 18 februari 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (16907) - || 1998 DS29|| 28 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (16908) Groeselenberg || 1998 DD33|| 17 februari 1998 || E. W. Elst, T. Pauwels
|-
| (16909) Miladejager || 1998 DX33|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (16910) - || 1998 DE34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (16911) - || 1998 EL6|| 1 maart 1998 || ODAS
|-
| (16912) Rhiannon || 1998 EP8|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (16913) - || 1998 EK9|| 11 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16914) - || 1998 ER13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (16915) Bredthauer || 1998 FR10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (16916) - || 1998 FM15|| 27 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (16917) - || 1998 FB29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16918) - || 1998 FF32|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16919) - || 1998 FF35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16920) Larrywalker || 1998 FR37|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16921) - || 1998 FZ52|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16922) - || 1998 FR57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16923) - || 1998 FB61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16924) - || 1998 FL61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16925) - || 1998 FB63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16926) - || 1998 FH63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16927) - || 1998 FX68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16928) - || 1998 FF70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16929) Hurník || 1998 FP73|| 31 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (16930) Respighi || 1998 FF74|| 29 maart 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (16931) - || 1998 FO75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16932) - || 1998 FG88|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16933) - || 1998 FV88|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16934) - || 1998 FA91|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16935) - || 1998 FX111|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16936) - || 1998 FJ112|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16937) - || 1998 FR117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16938) - || 1998 FN121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16939) - || 1998 FP121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (16940) - || 1998 GC3|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (16941) - || 1998 GR7|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (16942) - || 1998 HA34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (16943) - || 1998 HP42|| 23 april 1998 || NEAT
|-
| (16944) Wangler || 1998 HK45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (16945) - || 1998 HD46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (16946) Farnham || 1998 HJ51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (16947) Wikrent || 1998 HN80|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (16948) - || 1998 HA133|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (16949) - || 1998 HS133|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (16950) - || 1998 JQ || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (16951) Carolus Quartus || 1998 KJ || 19 mei 1998 || P. Pravec
|-
| (16952) Peteschultz || 1998 KX3|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (16953) Besicovitch || 1998 KE5|| 27 mei 1998 || P. G. Comba
|-
| (16954) - || 1998 KT48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (16955) - || 1998 KU48|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (16956) - || 1998 MQ11|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (16957) - || 1998 ON13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (16958) Klaasen || 1998 PF || 2 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (16959) - || 1998 QE17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (16960) - || 1998 QS52|| 25 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (16961) - || 1998 QV73|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (16962) Elizawoolard || 1998 QP93|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (16963) - || 1998 RE2|| 12 september 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (16964) - || 1998 RD59|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (16965) - || 1998 RX79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (16966) - || 1998 SM63|| 29 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16967) Marcosbosso || 1998 SR132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (16968) - || 1998 TT5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (16969) Helamuda || 1998 UM20|| 29 oktober 1998 || Starkenburg
|-
| (16970) - || 1998 VV2|| 10 november 1998 || ODAS
|-
| (16971) - || 1998 WJ3|| 19 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (16972) Neish || 1998 WK11|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (16973) Gaspari || 1998 WR19|| 23 november 1998 || LINEAR
|-
| (16974) Iphthime || 1998 WR21|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (16975) Delamere || 1998 YX29|| 27 december 1998 || LONEOS
|-
| (16976) - || 1999 AC2|| 6 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (16977) - || 1999 AS3|| 10 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16978) - || 1999 AN4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16979) - || 1999 AO4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16980) - || 1999 AP5|| 12 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16981) - || 1999 AU7|| 11 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (16982) Tsinghua || 1999 AS9|| 10 januari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (16983) - || 1999 AQ21|| 14 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (16984) Veillet || 1999 AA25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (16985) - || 1999 AE28|| 11 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (16986) Archivestef || 1999 AR34|| 15 januari 1999 || LONEOS
|-
| (16987) - || 1999 BN13|| 25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (16988) - || 1999 BK14|| 23 januari 1999 || ODAS
|-
| (16989) - || 1999 CX || 5 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16990) - || 1999 CS1|| 7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16991) - || 1999 CW4|| 12 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (16992) - || 1999 CU5|| 12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (16993) - || 1999 CC10|| 15 februari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (16994) - || 1999 CJ14|| 13 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (16995) - || 1999 CX14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (16996) Dahir || 1999 CM32|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (16997) Garrone || 1999 CO32|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (16998) Estelleweber || 1999 CG46|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (16999) Ajstewart || 1999 CE47|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (17000) Medvedev || 1999 CV48|| 10 februari 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten